Кубок Кремля в мужском одиночном разряде в 2008 году проводится в 19-й раз. 32 участника основной сетки соревнования вновь разыграли титул в рамках международной серии тура ATP. Состав этой части приза была сформирована в три этапа: первые 24 теннисиста были отобраны по рейтингу, а ещё по четыре — по выбору организаторов и результатам дополнительного отборочного турнира.

Общая информация 
Список участников турнира возглавил Николай Давыденко (№ 5 в мире в тот период). Прошлогодний чемпион задержался в турнире до четвертьфинала, а титул разыграли два его соотечественника: несеянный Игорь Куницын по итогам трёх сетов оказался сильнее седьмой ракетки посева Марата Сафина.

Посев 

  Николай Давыденко (Четвертьфинал)
  Игорь Андреев (Второй раунд)
  Михаил Южный (Первый раунд)
  Поль-Анри Матьё (Четвертьфинал)

<li> Дмитрий Турсунов (Отказ)
<li> Микаэль Льодра (Первый раунд)
<li> Марат Сафин (Финал)
<li> Янко Типсаревич'' (Второй раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2008